Powarowka bzw. Povarovka ist der Name zweier Orte in Russland:

 Powarowka (Kaliningrad) im Rajon Selenogradsk in der Oblast Kaliningrad – bis 1946: (Gut) Kirpehnen
 Powarowka (Moskau) im Rajon Solnetschnogorsk in der Oblast Moskau